Margate ist der Name folgender Orte:

im Vereinigten Königreich:
 Margate (Kent) im District Thanet, Kent

in den Vereinigten Staaten:
 Margate (Florida) im Broward County, Florida
 Margate (Maryland) in Maryland
 Margate City im Atlantic County, New Jersey

in Australien:
 Margate (Queensland) in Queensland
 Margate (Tasmanien) in Tasmanien

in Südafrika:
 Margate (Südafrika) in der Provinz KwaZulu-Natal